Esclat o Electrona risso, espècie de peix de la família dels mictòfids i de l'ordre dels mictofiformes 
 Esclat (grup de música) 
 Esclat de raigs gamma, font intensa i breu de raigs gamma associada amb explosions extremament energètiques en galàxies distants
 Esclat oxidatiu o esclat respiratori, alliberament ràpid d'espècies reactives de l'oxigen de diferents tipus de cèl·lules
 Esclat o explosió, alliberament d'energia en un interval temporal ínfim
 Associació Esclat, entitat sense ànim de lucre amb la finalitat de potenciar al màxim el desenvolupament de les persones amb paràlisi cerebral i altres pluridiscapacitats
 Esclat o lluïssor
 Esclat, supermercats del Grup Bon Preu
 Esclat (pel·lícula) és una pel·lícula de catàstrofes de 1995, dirigida per Wolfgang Petersen
 Esclat (revista) és una revista literària que es publicà a València el 1948